Sezon 1981/82 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Toulouse FC
 FC Rouen
 FC Mulhouse

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1981 we Francji
1982 we Francji